Tinley ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Tinley (* 1967), britischer Dance-Musiker und Produzent, siehe Adamski (Musiker)
 Scott Tinley (* 1956), US-amerikanischer Triathlet

Siehe auch:
 Tinley Park, Village in Illinois, Vereinigte Staaten